Альтусрид () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой. Население составляет 9913 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 91,68 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии